Соревнования в супергиганте среди женщин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2017 года в Санкт-Морице прошли 7 февраля. Трасса — Энгиадина (Engiadina). Начало — 12:00 по местному времени. В стартовом протоколе 46 спортсменок из 20 стран (не более 4 спортсменок от страны, действующая чемпионка имеет отдельный допуск). До финиша добрались 39 горнолыжниц.

Старт на высоте 2590 м, финиш — 2040 м (перепад высот — 550 м). Длина трасса — 1950 м.

Чемпионка мира 2015 года в этой дисциплине — Анна Файт. Также выступала чемпионка мира 2009 года в супергиганте Линдси Вонн. И Файт, и Вонн не сумели завершить дистанцию.

Золото достаточно неожиданно выиграла 27-летняя Николь Шмидхофер из Австрии. За всю карьеру Николь лишь дважды попадала в тройку лучших на этапах Кубка мира, а в супергиганте единственный раз ей это удалось 20 января 2013 года (второе место в Кортине-д’Ампеццо). На чемпионатах мира лучшим достижением Николь было 4-е место в скоростном спуске в 2015 году.

Тина Вайратер выиграла свою первую и единственную медаль на чемпионатах мира (первая медаль для Лихтенштейна на чемпионатах мира и Олимпийских играх в XXI веке), а Лара Гут — пятую (вторую в супергиганте).

Призёры

Результаты

Ссылки 
 FIS World Ski Championships - Ladies' Super G

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2017